En enero de 1797, Franz Joseph Haydn compuso el himno "Dios salve a Francisco el Emperador" ("Gott erhalte Franz den Kaiser"), basándose en el texto de Lorenz Leopold Haschka. 

El 12 de febrero de 1797, el día del cumpleaños de Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico (futuro Francisco I de Austria), fue cantado en presencia de su majestad, en el Teatro de Viena.

Fue el himno del Sacro Imperio Romano Germánico y su continuación natural: el Imperio austríaco, el Imperio austrohúngaro y tras 1918 pasó a ser el de Alemania, Das Lied der Deutschen.

Letra

1797-1835 

I
Gott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz,
Hoch als Herrscher, hoch als Weiser,
Steht er in des Ruhmes Glanz;
Liebe windet Lorbeerreiser
Ihm zum ewig grünen Kranz.
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

II
Über blühende Gefilde
Reicht sein Scepter weit und breit;
Säulen seines Throns sind milde,
Biedersinn und Redlichkeit,
Und von seinem Wappenschilde
Strahlet die Gerechtigkeit.
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

III
Sich mit Tugenden zu schmücken,
Achtet er der Sorgen werth,
Nicht um Völker zu erdrücken
Flammt in seiner Hand das Schwert:
Sie zu segnen, zu beglücken,
Ist der Preis, den er begehrt,
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

IV
Er zerbrach der Knechtschaft Bande,
Hob zur Freiheit uns empor!
Früh' erleb' er deutscher Lande,
Deutscher Völker höchsten Flor,
Und vernehme noch am Rande
Später Gruft der Enkel Chor:
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

1853-1918 
I
Gott erhalte, Gott beschütze
Unsern Kaiser, unser Land!
Mächtig durch des Glaubens Stütze
Führt er uns mit weiser Hand!
Laßt uns seiner Väter Krone
Schirmen wider jeden Feind:
|: Innig bleibt mit Habsburgs Throne
Österreichs Geschick vereint! :|

II
Fromm und bieder, wahr und offen
Laßt für Recht und Pflicht uns stehn;
Laßt, wenns gilt, mit frohem Hoffen
Mutvoll in den Kampf uns gehn!
Eingedenk der Lorbeerreiser
Die das Heer so oft sich wand:
|: Gut und Blut für unsern Kaiser,
Gut und Blut fürs Vaterland! :|

III
Was der Bürger Fleiß geschaffen
Schütze treu des Kaisers Kraft;
Mit des Geistes heitren Waffen
Siege Kunst und Wissenschaft!
Segen sei dem Land beschieden
Und sein Ruhm dem Segen gleich;
|: Gottes Sonne strahl' in Frieden
Auf ein glücklich Österreich!

IV
Laßt uns fest zusammenhalten,
In der Eintracht liegt die Macht;
Mit vereinter Kräfte Walten
Wird das Schwere leicht vollbracht,
Laßt uns Eins durch Brüderbande
Gleichem Ziel entgegengehn!
|: Heil dem Kaiser, Heil dem Lande,
Österreich wird ewig stehn! :|

V
An des Kaisers Seite waltet,
Ihm verwandt durch Stamm und Sinn,
Reich an Reiz, der nie veraltet,
Uns're holde Kaiserin.
Was als Glück zu höchst gepriesen
Ström' auf sie der Himmel aus:
|: Heil Franz Josef, Heil Elisen,
Segen Habsburgs ganzem Haus! :|

VI
Heil auch Öst'reichs Kaisersohne,
Froher Zukunft Unterpfand,
Seiner Eltern Freud' und Wonne,
Rudolf tönt's im ganzen Land,
Unsern Kronprinz Gott behüte,
Segne und beglücke ihn,
|: Von der ersten Jugendblüthe
Bis in fernste Zeiten hin. :|

otras versiones de la letra

Véase también 
 Land der Berge, Land am Strome

Enlaces externos 

 Partitura
 Gott erhalte Franz den Kaiser
 Österreichs Kaiserhymne
 Deutschland, Deutschland
 Instrumental

himno
austrohungaro
Composiciones de Joseph Haydn
Composiciones de 1797
Composiciones en sol mayor